Niebezpieczne związki – powieść Choderlosa de Laclosa
 Niebezpieczne związki – film z 1959 roku
 Niebezpieczne związki – film z 1988 roku
 Niebezpieczne związki – sztuka teatralna z 1985 roku
 Niebezpieczne związki – serial z 2003
 Niebezpieczne związki – singiel Grzegorza Turnaua
 Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego – książka Wojciecha Sumlińskiego